Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Berkeley :

 , un destroyer de la  lancé en 1940 et détruit pendant le raid de Dieppe en 1942.
 , un navire de guerre des mines de la  lancé en 1986 et vendu à la Grèce en 2001.

Berkeley